Соревнования в беге на 400 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2001 года прошли 6 августа.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2001
Бег на 400 метров на чемпионатах мира по легкой атлетике